Ла́врион ( ) — малый город в Греции, на юго-востоке Аттики. Расположен на высоте 10 метров над уровнем моря, на побережье залива Петалия Эгейского моря, напротив острова Макронисос, в 8 километрах к северо-востоку от мыса Сунион, в 26 километрах к юго-востоку от Афинского международного аэропорта «Элефтериос Венизелос» и в 42 километрах к юго-востоку от Афин. Административный центр общины (дима) Лавреотики в периферийной единице Восточная Аттика в периферии Аттика. В городе есть морской порт несколько меньше, чем Пирейский порт и порт Рафины. Недалеко от города находятся Лаврийские рудники. Население 7078 жителей по переписи 2011 года.

Город Эргастирия () создан в 1879 году (), в 1908 году () был переименован в Лаврион. Название получил по месту нахождения — у горы Лаврион или Лаврий (, ). Название Лаврион происходит от  «проход, ущелье» и связано с Лаврийскими рудниками.

Через город проходит  Сунион — Маркопулон.

Область Лавриона являлась одной из наиболее промышленно развитых в Аттике за пределами области столицы. Крупные предприятия Лавриона производили текстиль, химикаты, спички, изделия из металла, и в 1990-е годы приостановили свою работу, тысячи рабочих остались без работы, что создало социальное напряжение в Аттике. Причинами, способствовавшими развитию Лавриона, были его связь с сетью распределения электроэнергии в периферии Аттике перед Второй мировой войной, льготы для «провинциальной промышленности», которые были применены к Лавриону, близость к столице и другие. Однако это не предотвратило быстрый упадок области.

Сообщество Лавреотики 
В 1890 году () была создана община Сунион с центром Эргастирия. В 1891 году () община переименована в Лавреотики. В античной географии Лавриотика () — область горы Лаврион. В общинное сообщество входит 9 населённых пунктов. Население 9611 жителей по переписи 2011 года. Площадь 35,484 квадратного километра.

Население

Примечания 

Города Греции
Восточная Аттика